Szekeres, régi magyar családnév
 Szekeres csillagkép (latin: Auriga)
Földrajz
 Kisszekeres, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmati járásában
 Nagyszekeres, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmati járásában